Whitworth kan avse:

Geografi
 Whitworth, Durham - en ort i Durham, England
 Whitworth, Lancashire – en stad i England
 Whitworth (parish) – ett parish i grevskapet Lancashire och riksdelen England
 Whitworth, Québec – en kommun i Québec

Personer
 Joseph Whitworth (1803-1887), brittisk ingenjör och uppfinnare
 Kathy Whitworth (född 1939), amerikansk golfspelare